Plaza Hotel kan syfta på:

 Plaza Hotel, Las Vegas
 Plaza Hotel, New York
 Plaza hotell, Örebro